Felix Buttersack ist der Name folgender Personen:
* Felix Buttersack (Mediziner) (Felix Eberhard Buttersack 1865–1950), deutscher Militärarzt und Schriftsteller
 Felix Buttersack (Journalist) (1900–1986), deutscher Journalist